Okoliš može biti primjerice:
 prirodni okoliš
 izgrađeni okoliš – izmijenjen ljudskom aktivnošću
 u termodinamici medij za razmjenu tvari ili energije

Treba razlikovati okoliš od okolice i okoline.